Hindenburg (dirigible): Dirigible zepelí batejat amb el nom del president Paul von Hindenburg.
 Paul von Hindenburg (1847-1934), Mariscal i President de la Primera República alemanya.
 Carl Friedrich Hindenburg (1741-1808), matemàtic saxó.